Верховный Совет СССР V созыва — избран 16 марта 1958, заседал с 1958 по 1962; Состав: 1378 депутатов — 738 в Совете Союза и 640 в Совете Национальностей.



А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Э

Ю

Я

Доизбранные депутаты

Ссылки 
 Список в Справочнике по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991: Депутаты Верховного Совета СССР V-го созыва 1958—1962

Списки депутатов Верховного Совета СССР